— японская певица, бывшая участница девичьей идол-группы Morning Musume.

Биография 
Родилась 29 октября 1987 года, выросла в префектуре Ниигата.

Вошла в группу Morning Musume как участница пятого поколения — вместе с Ай Такахаси, Асами Канно и Рисой Ниигаки (по результатам прослушивания 2001 года, озаглавленного «Morning Musime Love Audition 21»).

На протяжении своего пребывания в проекте её включали и в другие группы, в частности, Morning Musume Otomegumi, Happy 7 и Salt5.

«Выпустилась» из Morning Musume в 2006 году.

Около двух лет училась за границей (в Новой Зеландии), по возвращении вернулась в шоу-бизнес.

В 2011 году была в составе группы Dream Morning Musume, составленной из нескольких выпускниц группы Morning Musume.

Коллективы 
 Morning Musume (2001–2006)
 Morning Musume Otomegumi (2003–2004)
 Petit Moni
 Happy 7
 Salt5
 Elder Club
 M-Line
 Afternoon Musume
 Dream Morning Musume (2011)

Спортивные команды 
 Metro Rabbits H.P.
 Gatas Brilhantes H.P.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1987 году
Родившиеся в префектуре Ниигата
Певцы и певицы Японии
Идолы (японские артисты)
Музыканты Morning Musume
Поп-музыканты Японии
Актрисы Японии